Обстрел вокзала Краматорска — российский ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, нанесённый ракетой «Точка-У» 8 апреля 2022 года в 10:28 по местному времени (07:28 UTC).

На момент удара на вокзале собрались около четырех тысяч гражданских в ожидании эвакуации в преддверии предполагаемого масштабного наступления российских войск в ходе вторжения на Украину.

В результате удара погиб 61 человек и были ранены по крайней мере 110. По состоянию на июль 2022 года это самый смертоносный ракетный удар за всё время вторжения России на Украину. Большое количество погибших и раненых объясняется нахождением на вокзале большого количества эвакуирующихся людей, а также использованием кассетной боевой части ракеты.

Атака была осуществлена ракетой «Точка-У» с кассетной боевой частью. Представители России отрицали ответственность за обстрел и использование российскими войсками «Точки-У» вообще, однако существуют доказательства её использования ими в ходе войны с Украиной. В июле 2022 года ОБСЕ в своем отчете собрала доказательства, заключила, что РФ намеренно атаковала эвакуирующееся гражданское население, и приравняла атаку к военным преступлениям. В феврале 2023 года вышло расследование Human Rights Watch, где подтверждено, что российская армия использовала ракету с кассетной боеголовкой, и событие названо военным преступлением.

Заявления сторон 
Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сначала заявил, что удар был нанесён российской ракетой «Искандер», но после идентификации фрагментов сообщил, что это «Точка-У». Он утверждает, что ракета несла кассетные боеприпасы. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар был нанесён ракетой «Точка-У», и обвинил в этом российские войска.

Минобороны России выступило с заявлением, что никаких огневых задач в Краматорске на этот день запланировано не было, заявив, что ракеты «Точка-У» применяют только «украинские силовики». Это тезис повторил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что несмотря на заявления российских властей о снятии «Точки-У» с вооружения, имеются достоверные сведения об использовании её российской армией после начала вторжения России на Украину как минимум в 10 случаях.

Местом пуска ракеты Минобороны РФ назвало город Доброполье в 45 километрах к юго-западу от Краматорска.

Правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны». Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ» «в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц».

Принадлежность атаки 
{"type": "FeatureCollection", "features": [
  {"type":"Feature", "geometry":{"type":"Point", "coordinates":[37.54307, 48.72597]}, "properties":{"title":"Станция «Краматорск»", "marker-symbol":"-number", "marker-size":"small", "marker-color":"e63632"}},
  {"type":"Feature", "geometry":{"type":"Point", "coordinates":[37.08222, 48.47028]}, "properties":{"title":"Доброполье", "marker-symbol":"-number", "marker-size":"small", "marker-color":"e63632"}},
  {"type":"Feature", "geometry":{"type":"Point", "coordinates":[38.48333, 48.03333]}, "properties":{"title":"Шахтёрск", "marker-symbol":"-number", "marker-size":"small", "marker-color":"e63632"}}
]}

8 апреля в 10:10 Минобороны России заявило о нанесении ударов по железнодорожным станциям Покровск, Славянск и Барвенково. Би-би-си отмечает, что свидетельства попадания по Славянску, расположенному в 17 километрах от Краматорска, отсутствуют.

В 10:24 и 10:25 — примерно за 20 минут до первого сообщения о ракетном ударе по вокзалу — в телеграм-канале «Типичный Донецк» появились два видео, предположительно, с запуском ракет. В подписях говорилось, что ролики сняты в городе Шахтерск, который контролирует ДНР. Cразу после удара телеграм-канал «Силовики» выложил видео взрывов на вокзале Краматорска, уточнив: «Работают по скоплению боевиков ВСУ», но после появления информации о жертвах среди мирного населения сообщение было удалено. В пророссийских телеграм-каналах вечером 7 апреля и утром 8 апреля советовали покидать Славянск, Краматорск и близлежащие населённые пункты «не на железнодорожном транспорте» и писали о «работе по скоплению боевиков ВСУ». В то же время местные власти активно призывали жителей эвакуироваться и всячески способствовали эвакуации. Кроме того, в 10:25 издание «РИА Новости» опубликовало в твиттере через сервис для постинга отложенных твитов новость об обстреле Краматорска ВСУ — при этом, по данным украинских СМИ, первые сообщения об обстреле появились только к 10:30.

Ракетные комплексы «Точка-У» использовались в ходе российско-украинской войны обеими сторонами. Согласно CNN, эти комплексы также «использовались российскими и сепаратистскими силами в прошлом».

По официальным заявлениям РФ, напавшей на Украину, комплексы «Точка-У» якобы «используются только Украиной», но впоследствии оказалось, что это не так. Ранее Москва и власти ДНР обвиняли украинские силы, что подобной ракетой был нанесён удар по Донецку 14 марта, в результате чего погибли 23 человека. Россия в 2017 году планировала в течение трёх лет снять комплексы «Точки-У» с вооружения и заменить их на «Искандеры». «Точки-У» планировалось сдать на хранение. Однако в ходе войны украинские власти, СМИ и военные эксперты и аналитические центры сообщали, что российские силы используют «Точки-У», объясняя это нехваткой ракет «Искандер». 6 марта Conflict Intelligence Team сообщала, что, хотя большинство ракет в Вооружённых силах России заменены на более современные «Искандеры», комплексы «Точка-У» также продолжают оставаться на вооружении. Исследователи международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch в результате анализа фотографий обломков ракеты на месте удара по больнице, произошедшего 24 февраля в Угледаре, определили, что там российскими войсками использовалась именно «Точка-У». Кроме того, исследователи из Института по изучению войны и другие аналитические центры указывают, что по состоянию на 8 апреля 2022 года 8-я общевойсковая армия ВС РФ, действующая в Донбассе, имеет на вооружении комплексы «Точка-У».

На ракете была нанесена надпись на русском языке «ЗА ДЕТЕЙ» и наличествовал серийный номер Ш91579. Донецкий телеканал «Юнион» сообщил, что украинские военные ранее использовали в Донбассе ракеты Ш91565 и Ш91566 из той же серии, что и в Краматорске — с разницей в 13 единиц в серийном номере, и сделал вывод, что ракета числилась на балансе ВСУ. Однако The Insider указывает, что близость серийных номеров не может свидетельствовать о применении ракеты какой-либо стороной, поскольку заводская нумерация ракет, поставлявшихся с Воткинского машиностроительного завода по всему СССР, была сквозной, и принадлежность ракеты к конкретной партии по серийному номеру определить невозможно. Так, в сирийской провинции Идлиб использовались ракеты «Точка-У» с номером, близким к ракете, примененной ВСУ под Снежным.

Исследователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает, что в ходе боевых действий был возможен захват ракетной установки, поэтому заявления о снятии техники с вооружения армии могут быть доказательством только в случае отсутствия «свидетельств того, что конкретная техника была захвачена второй стороной». Также эксперты из CIT по расположению ракетной части установки в районе вокзала Краматорска сделали вывод, что ракета, возможно, прилетела «с запада, юго-запада или юга», указав, что в юго-юго-западном направлении в пределах дальности полета ракеты «Точки-У» имеются позиции Вооруженных сил России и Народной милиции ДНР. Однако опрошенные Bellingcat эксперты утверждают, что положение частей сработавшей ракеты «Точка-У» с кассетной боевой частью не даёт никакой информации о траектории её полёта. Human Rights Watch пришла к выводу, что ракета была запущена, вероятно, с позиций около села Кунье Харьковской области (28-29 июня по этой базе нанесли удар ВСУ).

В сводке Института по изучению войны аргументы российской стороны отвергаются как несостоятельные.

Джастин Бронк, научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований, указал на стратегическое значение железнодорожных станций в том районе, поскольку Украина стремится перебросить подкрепление для своей армии, и на другие случаи, когда российские власти пытались отвести от себя вину, заявляя, что их войска больше не используют старые типы вооружений. Он также предположил, что Россия специально выбрала этот тип ракет, потому что украинская армия также обладает ими.

8 апреля высокопоставленный чиновник Минобороны США сообщил: Соединённые Штаты считают, что российские военные использовали баллистическую ракету малой дальности SS-21 для нанесения удара по вокзалу Краматорска. Также он отметил, что анализ ситуации продолжается, и пока неясно, использовались ли кассетные боеприпасы.

13 апреля в расследовании BBC был сделан вывод, что удар по Краматорску был нанесён ракетой с кассетной боеголовкой. По данным Human Rights Watch, по территории вокзала и прилегающей парковки разлетелись 50 кассетных суббоеприпасов 9Н24, и есть основания полагать атаку российской. В феврале 2023 года HRW опубликовала своё расследование, где ответственность за обстрел возлагается на Россию.

Реакция 
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что обстрел «символизирует несоблюдение принципа различия, запрета неизбирательных нападений и принципа предосторожности, закреплённых в международном гуманитарном праве».

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что этот «удар по густонаселённому городскому району Украины — еще одна демонстрация вопиющего пренебрежения к жизни гражданского населения, которое, к сожалению, стало характерной чертой этой военной агрессии».

Президент США Джо Байден, глава Европейского совета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Эстонии Кая Каллас осудили Россию за ракетный удар. Также осудили обстрел представители Норвегии, Турции. Швейцария заявила послу России официальный протест.

МИД Китая потребовал расследования по факту ракетного удара по вокзалу. Представитель МИД Чжао Лицзянь подчеркнул, что гуманитарные вопросы нельзя политизировать, а обвинения должны базироваться на фактах.

Российское государственное телевидение и ряд провластных аккаунтов в Telegram опубликовали видео, сделанное с логотипом BBC News и использующее схожую с вещателем графику, в котором ответственность за атаку возлагалась на Украину. Британская медиакорпорация официально предупредила, что это видео является фейковым.

Галерея

Примечания 

2022 год на Украине
События 8 апреля
Апрель 2022 года
Массовые убийства в ходе вторжения России на Украину
Использование кассетных боеприпасов в период вторжения России на Украину
Обстрелы в ходе вторжения России на Украину
История Краматорска